Capitana steht für:
 einen Ortsteil der Stadt Città di Castello, Provinz Perugia, Italien
 ein Schiff bei der vierten Reise von Christoph Kolumbus im Jahre 1502